Andrzej Kucharski – polski chirurg
 Andrzej Kucharski – polski inżynier
 Andrzej Kucharski – polski prawnik i teolog, rektor Akademii Krakowskiej
 Andrzej Kucharski – polski polityk i działacz opozycji w PRL